Priester – frazione della città tedesca di Wettin-Löbejün
 Aquiles Priester – batterista brasiliano